Гран-при Монако 2000 года — седьмой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2000 года. Прошёл на трассе в Монте-Карло, Монако. Соревнования состоялись 4 июня 2000 года.

Гонка 

|}

 Гонка была остановлена на первом круге из-за неисправности компьютерного оборудования. Однако вскоре после этого Дженсон Баттон и Педро де ла Роса столкнулись в шпильке Loews, полностью заблокировав движение на трассе.
 Педро де ла Роса не принял участия в повторном старте.
 Михаэль Шумахер смог быстро обогнать Ярно Трулли и Дэвида Култхарда. Это позволило ему оперативно создать отрыв от всех остальных участников гонки, в то время как Трулли явно сдерживал более быстрого Култхарда. Однако, примерно на середине дистанции Трулли сошёл по техническим причинам, и Култхард смог сократить отставание от лидера, к тому моменту до 30 секунд. Несмотря на это, Шумахеру хватило отрыва, чтобы совершить пит-стоп, не теряя первой позиции. Победа, казалось, была уже в руках Шумахера, но на 56 круге его автомобиль неожиданно замедлился на стартовой прямой из-за проблем с подвеской. Гонщик направился в боксы, но механикам не удалось быстро исправить неполадки и он сошёл.
 Некоторые гонщики утверждали, что видели контакт автомобиля Шумахера со стеной, который мог повлечь повреждения подвески. Однако, официальный представитель Феррари позже заявил, что причиной поломки подвески послужил её перегрев, вызванный трещиной в выхлопной трубе.
 Хайнц-Харальд Френтцен сошёл незадолго до финиша на 70-м круге, занимая комфортное второе место позади Дэвида Култхарда.
 Первые очки в истории команды Ягуар (4е место Эдди Ирвайна)

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Монако